Појам Грб Ирске може да се односи на:

 Грб Ирске
 Грб Северне Ирске

Види још 
 Застава Ирске (вишезначна одредница)